Брошу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брошу, Даг (род. 1990) — американский актёр телеканала Disney Channel.
 Брошу, Крис (род. 1989) — американский актёр.
 Брошу, Эвелин (род. 1982) — канадская актриса.